Доминик Лампсоний (Dominicus Lampsonius) (1532, Брюгге — 1599, Льеж) — голландский гуманист, поэт и художник. Благодаря его трудам в истории сохранились имена многих гравёров и печатников того времени. Лампсоний никогда не видел картин итальянских живописцев, о которых писал, опираясь на копии и мнение других писателей, как, например Джорджо Вазари.

Изучал искусство и науки в Лёвенском католическом университете. В 1554 году он отправился в Англию, чтобы стать секретарем Поула Реджинальда, выдающегося гуманиста и римско-католического кардинала. После смерти Поула в 1558 году он отправился в Льеж, где был секретарем княжеских епископов (Роберт Бергес, Жерар Грэсбек и Эрнест из Баварии). Лампсоний некоторое время был учителем Отто ван Веена. Он дружил и обменивался письмами с некоторыми из ведущих гуманистов своего времени, такими как Юстус Липсиус, Янус Дуза, Йоханнес Ливиний и Петрус Оран.

В 1572 г. Лампсоний опубликовал под своим именем серию из 23 гравюрных портретов нидерландских художников, получившую название «Портреты известных художников Нидерландов» (Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies). Лампсоний снабдил некоторые портреты стихами на латыни. Этот труд первоначально готовился к изданию гравёром Иеронимом Коком, который умер, не закончив его. В 1576 г. Лампсоний закончил своё единственное сохранившееся до наших дней творение — «Распятие».

Лампсоний написал несколько поэм и эпиграмм на латыни и состоял в регулярной переписке с Вазари и Джулио Кловио. Лампсоний написал также биографию художника Ламберта Ломбарда (1565 г.).

Родившиеся в 1532 году
Умершие в 1599 году
Северное Возрождение
Художники Нидерландов
Ренессансные гуманисты
Художники XVI века